José Vega (voetballer), Ecuadoraans voetballer
 José Vega (wielrenner), Costa Ricaans wielrenner